Elfrieda steht für:
 Elfrieda, Frachtbark, später das Schulschiff Pommern
 weiblicher Vorname, Namensträgerinnen siehe unter Elfriede